Klovören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klovören, Nagu, Åboland, 
 Klovören, Lovisa, Nyland,

Se även
Klovörarna

Robotskapade Finlandförgreningar